Mark Lee kan syfta på:

 Mark Lee (australisk skådespelare) (född 1958), australisk skådespelare och regissör
 Mark Lee (singaporiansk skådespelare) (född 1968), singaporiansk skådespelare, komiker och regissör
 Mark Lee (ishockeyspelare) (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
 Mark Lee (sångare) (född 1999), kanadensisk sångare och rappare
 Mark Lee Ping-bing (född 1954), taiwanesisk filmfotograf
 Mark C. Lee (född 1952), amerikansk astronaut
 Marc Lee (född 1969), schweizisk konstnär
 Mark W. Lee, amerikansk författare